

Biografia 
Laureata in Lettere all'Università degli Studi di Pisa, ha insegnato dal 1984 al 2017 presso l'Istituto Comprensivo di Lerici. Attualmente è docente all’Unitre di Lerici. Opera in campo letterario e nel volontariato cattolico; per quest’ultimo, dal 2001 al 2006 ha ricoperto la carica di presidente provinciale del Centro Italiano Femminile. Dal 2002 al 2007 è stata presidente del “Centro Laura Cozzani o.n.l.u.s.”, dal 2004 al 2021 è stata vicepresidente dell’associazione “Gruppo Samuel” della Spezia e dal 2022 ne è la presidente. Il Gruppo Samuel ha come scopi lo studio delle Sacre Scritture e l’amicizia ebraico-cristiana. Dal 2008 Eguez è caporedattrice del mensile cartaceo e on-line “Lerici In”. Dal 2019 ha iniziato una collaborazione con la rivista “Cronache e Opinioni”, organo del Centro Italiano Femminile (Roma), e con il quotidiano on line “La voce di New York”.

Ha pubblicato recensioni per periodici e riviste letterarie (Adige-Panorama, Silarus, Il Golfo, Il Golfo dei Poeti), occupandosi tra l'altro di Mario Tobino, Vladimir Bukovskij, Ignazio Silone, Gabriel García Márquez, Totò. Ha collaborato al saggio di Carla Sanguineti, Mary Shelley, dialogo d'amore, ed. Giacché, La Spezia, 1997.

Nel 1980 ha fondato il premio letterario "Lerici Golfo dei Poeti" nell'ambito del quale ha curato convegni internazionali dedicati a D.H. Lawrence (1981), George Byron (1984), Percy Shelley (1986, 1992), Mary Shelley (1988), Giorgio Caproni (1990), Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (1994), Virginia Woolf (1995), Eugenio Montale (1996), e gli omaggi ai presidenti scomparsi Attilio Bertolucci (2000) e Mario Soldati (2001), cui hanno partecipato docenti universitari, critici, scrittori e poeti di fama internazionale.

Il 30 settembre 2022 presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale (Milano; Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, sede di Genova) Ombretta Mura ha discusso una tesi intitolata “Le radici ebraiche del cristianesimo negli scritti di Maria Luisa Eguez” (relatore Egidio Banti, correlatore don Gabriele Maria Corini).

Opere

Narrativa 
 I piccoli soli, racconti, prefazione di Carlo Casini, ed. del Tridente, Massa, 1991
 I racconti di nonno Elia, illustrazioni di Carlita Neri Moruzzo, prosa, ed. Cinque Terre, La Spezia, 2001
 Megalopoli, illustrazioni di Gioy Castagna, fiaba, ed. Cinque Terre, La Spezia, 2004
 E vide che era cosa molta bella, illustrazioni di Simmy Porrini, racconto, ed. Cinque Terre, La Spezia, 2005
 Toledot (Generazioni), prosa, ed. Cinque Terre, La Spezia, 2007
 Nostro padre è…, illustrazioni di Silvia Colombo, prosa poetica, ed. Paoline, Milano, 2014, ISBN 978-88-315-4409-2, tradotto in inglese per il Canada (Novalis Gruppo Bayard Press Inc., 2015), per gli USA e Australia (Paulist Press, 2015), in coreano (Daughters of Sain Paul – Pauline Books &Media, 2015) e in polacco (Wydawnictwo “Bernardinum”, 2016)
 Col fiato sul collo. Quando l'amore diventa persecuzione, narrativa, ed. Paoline, Milano, 2014, ISBN 978-88-315-4541-9
 Nostra madre è…, illustrazioni di Silvia Colombo, prosa poetica, ed. Paoline, Milano, 2015, ISBN 978-88-315-4593-8; tradotto in coreano (Daughters of Sain Paul – Pauline Books &Media, 2016)
 Il dono delle formiche al bambino Gesù, in collaborazione con Elisa Tromba, illustrazioni di Fabrizio Zubani, racconti, ed. Paoline, Milano, 2015, tradotto in polacco (Wydawnictwo Księży Marianów, 2016)
 Nostro fratello è…, illustrazioni di Silvia Colombo, prosa poetica, ed. Paoline, Milano, 2017, ISBN 978-88-315-4544-0
La cella del monaco, L’enneagramma raccontato, illustrazioni di Mikiko Moriguchi,  letteratura motivazionale, ed. Prometheus, Milano, 2021; ISBN 978-88-8220-285-9.

Poesia 
 L'albero della lechosa, poesie, prefazione di Giuseppe Porto, copertina di Remo Brindisi, ed. La Madia, L'Aquila, 1979
 Come un cantico della sera, poesie, ed. Cinque Terre, La Spezia, 2001
 Di acque, di terre, di cieli, di fuochi e d’ogni altra forza, poesie, ed. Prometheus, Milano 2022; ISBN 978-88-8220-302-3

Biografie 
 Damiano di Molokai, biografia, ed. Il Messaggero, Padova, 1985 
 Santità al femminile, Donne determinate e forti, biografie, ed. Paoline, Milano, 2013, ISBN 978-88-315-4237-1
Partorite dal Padre, Storie di donne eccezionali del Novecento, biografie, ed. Paoline, Milano, 2018; ISBN 978-88-315-4999-8

Saggi 
 Frankenstein - Alla ricerca di Mary, saggio in collaborazione con Carla Sanguineti, con interventi di Rosalena Cioli, Giorgio Galli e Monica Lanfranco, Centro Internazionale della Grafica, Venezia, 1994
 Le donne di Gesù, figure femminili del Nuovo Testamento, saggistica, ed. Il Messaggero, Padova, 2013, ISBN 978-88-250-3657-2
 La Spezia Porta della speranza, saggistica, ed. Il Nuovo Melangolo, Genova, 2016, ISBN 978-88-6983-068-6
 I due volti di Eva, Divinizzazione e demonizzazione della donna nella Bibbia, saggistica, ed. Il Messaggero, Padova, 2016, ISBN 978-88-250-4164-4
 Figlie di Abramo, figure femminili del Primo Testamento, saggistica, ed. Il Messaggero, Padova, 2017, ISBN 978-88-250-3955-9
 Chi ha ucciso Gesù?, saggistica, ed. Il Messaggero, Padova, 2018, ISBN 978-88-250-3417-2
Non ucciderai, Vegetarianesimo, veganesimo e Bibbia, saggistica, ed. Il Messaggero, Padova, 2019, ISBN 978-88-250-4786-8
Maria Maddalena, Testimone di fede e di amore, saggistica, ed. Prometheus, Milano, 2020; ISBN 978-88-8220-250-7
Vita e opere dell’ebreo Gesù, saggistica, ed. Il Messaggero, Padova, 2022; ISBN 978-88-250-4433-1.

Bibliografia 

 Laura Manera, Santità… al femminile, Il Nuovo Torrazzo, 2013.
 Nicola Rosetti, Le donne di Gesù, Zenit, Chiesa e religione, 2013.
 Nuova Scintilla, Donne e Vangelo , 2013.
 Popoli e missione, Missio - Adulti e famiglie, Le donne di Gesù, 2013.
 Sandro Fascinelli, "Santità al femminile": storie ritrovate, Lerici In, 2013.
 Sandro Fascinelli, "Le donne di Gesù": intervista a Maria Luisa Eguez, Lerici In, 2013.
 Giorgio Bertella, Maria Luisa Eguez: Le donne di Gesù, Nostra e Nuova N° 9, 2014.
 Ermanno Caccia, Col fiato sul collo - Quando l'amore diventa persecuzione, 2014.
 Emanuele D’Onofrio, Violenza sulle donne, l'ascolto che può salvare, Aleteia, 2014.
 Sandro Fascinelli, Il nuovo libro di Maria Luisa Eguez: Nostro Padre è..., Lerici In, 2014.
 Sandro Fascinelli, La violenza domestica: non sempre la casa è un luogo sicuro, Lerici In, 2014.
 Felice Laudadio, Una storia vera: vita da incubo di una donna distrutta dal suo uomo sbagliato, SoloLibri.net, 2015.
 Gloria Angelini, Santità... è donna! Donne determinate e forti, 2015.
 Bea Finessi, Col fiato sul collo, Alcoliste Anonime, 2015.
 Sandro Fascinelli, Dopo il Padre (ora anche in inglese) la Madre, Lerici In, 2015.
 Sandro Fascinelli, Dopo il Padre e la Madre, "il dono delle formiche...", Lerici In, 2015.
 Maria Teresa Pontara Pederiva, L'inesauribile ricchezza delle donne bibliche, La Stampa, 2016.
 Sandro Fascinelli, La Spezia porta della speranza, Lerici In, 2016.
 Sandro Fascinelli, I due volti di Eva, ultimo libro di Maria Luisa Eguez, Lerici In, 2016.
 Sandro Fascinelli, Nostro fratello è… un libro per bimbi non banale, Lerici In, 2017.
 Sandro Fascinelli, Chi era Maria Maddalena? Ce lo dice la nostra caporedattrice, Lerici In, aprile 2020, p. 6.
 Dedicato alla Maddalena il nuovo libro di Maria Luisa Eguez, Città della Spezia, 10 maggio 2020 e Avvenire.
 Marco Magi, Nuova fatica letteraria per la lericina Maria Luisa Eguez, La Nazione, 13 maggio 2020.
 Giancarlo Carminati, Maria Maddalena “un’apostola nella storia evangelica”, L’Eco di Bergamo, 17 giugno 2020, p. 38.
 Sandro Fascinelli, Maria Maddalena vista da Maria Luisa Eguez, Ameglia Informa, luglio 2020, p. 14.
 Maria Maddalena, Il Cittadino, Genova 26 luglio 2020, p. 12.
 Barbara Sussi, Imparare a conoscersi con “La cella del monaco”, il nuovo libro di Maria Luisa Eguez, Lerici In, giugno 2021, p. 1.
 Sandro Fascinelli, La cella del monaco: il nuovo libro di M. L. Eguez, Ameglia Informa, agosto 2021, p. 10.
 Sondra Coggio, La cella del monaco: le eterne domande sull’uomo – Maria Luisa Eguez presenta il suo nuovo libro, Il Secolo XIX, 27 novembre 2021.
 Don Giuseppe Savoca, Vita e opere dell’ebreo Gesù, un libro di Maria Luisa Eguez, Avvenire, 13 febbraio 2022
 Marco Magi, Eguez racconta le radici ebraiche di Gesù – L’ultima fatica storico letteraria della scrittrice lericina non solo nelle librerie ma anche on line, La Nazione, 16 febbraio 2022
 Sondra Coggio, Maria Luisa Eguez presenta la sua nuova ricerca – “L’ebraicità di Gesù è un valore per tutti i cristiani”, Il Secolo XIX, 20 febbraio 2022
 Sandro Fascinelli, Maria Luisa Eguez ci svela un inedito Gesù, Lerici In, aprile 2022, p. 1
 Sandro Fascinelli, Maria Luisa Eguez pubblica un nuovo libro di poesie: Di acque, di terre, di cieli, di fuochi e d’ogni altra forza, Lerici In, agosto 2022, p. 1
 Un “caso letterario” ebraico-cristiano con solide radici in terra spezzina, Avvenire – La Spezia Sette, 2 ottobre 2022

Studenti dell'Università di Pisa
Biografi italiani
Scrittori cattolici